Мангуш — селище міського типу, центр Мангушського району Донецької області.
 Мангуш — до 1945 року назва села Прохладного Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим.